Азиатского кубка вызова по хоккею с шайбой 2014 года в I-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 24 февраля по 2 марта 2014 года в Бишкеке, Киргизия. Этот турнир стал первым после разделения Азиатского кубка вызова на ТОП-дивизион и первый дивизион. Победитель получил право играть в ТОП-дивизионе Азиатского кубка вызова 2015 года.

Участвующие команды 
В кубке принимали участие 4 национальные команды. Сборные Макао, Сингапура, Индии заняли последние три места на последнем розыгрыше кубка, а сборная Киргизии впервые принимала участие в Азиатском кубке вызова.

Судьи 

ИИХФ утвердила 3 главных и 4 линейных судей для обслуживания матчей первого дивизиона Азиатского кубка вызова по хоккею с шайбой 2014 года.

Главные судьи
  Чи Хунда
  Евгений Ергер
  Лай Нэн

Линейные судьи
  Анг Юджин
  Чя Чя Ёнг Хуа Эльберт
  Рома Скрынник
  Виктор Зенченко

Турнир

Предварительный этап 

Время местное (UTC+6).

Плей-офф

Полуфинал 

Время местное (UTC+6).

Матч за 3-е место 

Время местное (UTC+6).

Финал 

Время местное (UTC+6).

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Чу Те Лин
 Защитник:  Чю Ви Даниэль
 Нападающий:  Мок Ким Кэй

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:

  Лянг Чинь Минг Кенни
  Али Амир
  Мок Ким Кэй
  Адилет Жоокаев

Примечания

Ссылки 
 

1
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Киргизии